Escuelas montañesa puede referirse a:

Escuela literaria montañesa: agrupación de escritores que tuvo lugar a finales del XIX y comienzos del XX en Santander.
Escuela pictórica montañesa: agrupación de pintores que tuvo lugar en Santander en la misma época.
Escuela paisajista montañesa: agrupación de pintores paisajistas cántabros a mediados del siglo XX.